Totenburg / Die Eiche е първи съвместен албум на Absurd, включващ изпълнения заедно с блек метъл групата Heldentum. Албума е издаден през 1997 година, с времетраене 17 минути и 40 секунди.

Песни

Външни препратки 
 Totenburg / Die Eiche // Encyclopaedia Metallum 
 Totenburg / Die Eiche // Spirit of metal 
 Totenburg / Die Eiche // CultMetal 
 Totenburg / Die Eiche // Metal Kingdom 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 1997 година